Snake puede hacer referencia a:

 Snake, un grupo de pop/rock de Montevideo.
 Snake, un personaje de la serie de televisión Los Simpson.
 Snake, Solid Snake, de los juegos Metal Gear.
 Snake, videojuego.
 El Río Snake en Estados Unidos.
 Snake (canción), sencillo del dúo de DJs Blasterjaxx.
Snake: Los Mnet Asian Music Awards